Suyu peut faire référence à :
 Suyu, une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine,
 Suyu, une organisation politique et sociale dans certaines communautés autochtones andines,
 Suyu, une station sur la ligne 4 du métro de Séoul.